Кубок Кремля в мужском одиночном разряде проводится в 2010 году в двадцать первый раз. В основной сетке 28 участников (впервые в истории Кубка Кремля первые 4 сеяных начинают борьбу со второго круга). 4 участника попали в основную сетку по результатам квалификации, и ещё трое получили wildcard от организаторов.

Общая информация 
Прошлогодний победитель Михаил Южный был посеян под вторым номером, но отказался от участия в одиночном турнире из-за вирусной инфекции после поражения в первом круге парного разряда (тренер Михаила Борис Собкин пояснил, что это были последствия отравления на предыдущем турнире в Шанхае). Прошлогодний финалист Янко Типсаревич также участвовал в турнире (восьмой номер посева), но проиграл уже в первом круге.

Кроме Южного ещё три бывших победителя участвовали в турнире: россияне Николай Давыденко (2004, 2006 и 2007), Игорь Андреев (2005) и Игорь Куницын (2008). При этом Куницын был вынужден пробиваться в основную сетку через квалификацию, а еще один бывший победитель турнира француз Поль-Анри Матьё (2002) не сумел попасть в основную сетку, уступив в последнем круге квалификации румыну Виктору Кривому в 3 сетах. Позднее, в связи с отказом Михаила Южного от участия в турнире, Матьё получил возможность сыграть в основной сетке как lucky loser.

Посев Кубка Кремля 2010, как и годом ранее, возглавил Николай Давыденко, занимавший на момент начала турнира 11-е место в мировом рейтинге. 9-я ракетка мира Михаил Южный был посеян вторым, третьим был посеян француз Жо-Вильфрид Тсонга (№ 13 мирового рейтинга). В топ-20 мирового рейтинга на момент начала турнира входил также и 4-й номер посева Маркос Багдатис с Кипра.

Больше всего среди участников основной сетки было россиян — 8 теннисистов из 28 (до отказа Михаила Южного). Интересно, что все россияне имели на турнире какой либо «статус» — двое было сеяными, трое пробивались через квалификацию, ещё трое получили wildcard от организаторов. Россияне сумели выиграть на турнире лишь два матча — обе победы на счету Игоря Куницына, который стал единственным представителем России, дошедшим до 1/4 финала, где проиграл Денису Истомину из Узбекистана. Ещё 6 игроков представляли различные страны СНГ, таким образом ровно половина всех участников являлась выходцами из экс-СССР.

Виктор Троицки, выиграв свой первый в карьере одиночный титул ATP, прервал 6-летнюю серию, когда на Кубке Кремля в мужском одиночном разряде побеждали только россияне.

Посев 

  Николай Давыденко (Второй круг)
  Михаил Южный (Снялся из-за вирусной инфекции)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй круг)
  Маркос Багдатис (Финал)

<li>  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
<li>  Андрей Голубев (Второй круг)
<li>  Сергей Стаховский (Второй круг)
<li>  Янко Типсаревич (Первый круг)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира 
 

Кубок Кремля 2010